Aros betyder åmynning och kan syfta på:

 Västra Aros – tidigaste namnet på Västerås
Aros Congress Center – ett konferenscenter i centrala Västerås.
 Arosverket – ett kraftvärmeverk i Västerås
 Aros – varumärke för lantbruksredskap, se Westeråsmaskiner
 Aros (dagstidning) – dagstidning utgiven i Västerås
 Östra Aros – tidigaste namnet på Uppsala
 Aros IK – en innebandyklubb i Västerås
 Aros Marathon – ett årligt lopp som går mellan Uppsala och Enköping
 Aros River – en flod i Skottland
 Aros Bay – en vik i Skottland
 ARoS Aarhus Kunstmuseum – ett konstmuseum i centrala Århus, Danmark
 AROS Research Operating System – ett fritt operativsystem

Se även
 Nidaros
 Århus